Dynamo Karlovy Vary je historický název těchto klubů:
HC Energie Karlovy Vary – hokejový klub
FC Slavia Karlovy Vary – fotbalový klub